Simmonds kan som auktorsförkortning betyda:

 Arthur Simmonds
 Peter Lund Simmonds

Robotskapade auktorsförkortningar